Grendel est un monstre des marécage dans le Beowulf, ainsi que dans divers jeux vidéo.
 Grendel est une chanson du groupe Marillion. 
 Grendel est une série de bandes dessinée américaine.
 Grendel est un groupe néerlandais d'EBM/electro industriel.
 Grendel est le nom d'un type de créatures dans le jeu Créatures.
 Grendel est une localité de la commune belge d'Attert.
 Grendel est un téléfilm réalisé par Nick Lyon en 2007.
 La Grendel est un ruisseau belgo-luxembourgeois coulant au sud d'Autelbas ainsi que de la  et se jetant dans l'Eisch à Grass.